Slumptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Slumptjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Slumptjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Lång-Slumptjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Slumptjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Slumptjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn